

Населені пункти та їхні частини

 Броніславка — село в гміні Ґрабовець Замойського повіту Люблінського воєводства
 Броніславка — село в гміні Курув Пулавського повіту Люблінського воєводства
 Броніславка — село в гміні Помехувек Новодворського повіту Мазовецького воєводства
 Броніславка — село в гміні Мщонув Жирардовського повіту Мазовецького воєводства
 Броніславка — осада в гміні Сосне Островського повіту Великопольського воєводства

Примітки